De Keltenstraat is een vroeg-20e-eeuwse straat aan de noordzijde van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in noordelijke richting van de Mercatorstraat tot aan de Jacob van Deventerstraat. Tot in de jaren 90 liep de straat dood, tegen een magazijn en werkplaats van de gemeentewerken.

Herkomst van de naam 
De straat is vernoemd naar de historische Kelten, die ook in Venlo een nederzetting moeten hebben gehad. In de jaren 60 van de 20e eeuw zijn enkele voorwerpen gevonden, die als bewijs dienen voor daadwerkelijke aanwezigheid van dit volk.

Straat in Venlo